Ел Пито Реал има више значења:

 Ел Пито Реал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пито Реал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику